Блу́мстедт () — шведская фамилия. Известные носители:

 Блумстедт, Армас Юсси (1908—1985) — финский дирижёр.
 Блумстедт, Вяйнё (1871—1947) — финский художник.
 Блумстедт, Герберт (род. 1927) — шведский дирижёр.